«La Chapelle» o  «Chapelle» puede referirse a:

Cine 
 La Chapelle, película de 1970 de República del Congo dirigida por Jean-Michel Tchissoukou.

Geografía 
 La Chapelle, comuna francesa del departamento de Allier.
 La Chapelle, comuna francesa del departamento de Ardenas.
 La Chapelle, comuna francesa del departamento de Charente.
 Chapelle, comuna suiza del cantón de Friburgo.
 La Chapelle, comuna haitiana del departamento de Artibonito.
 La Chapelle, comuna francesa del departamento de Saboya.
 La Chapelle-Achard, comuna delegada francesa del departamento de Vandea.
 La Chapelle-Agnon, comuna francesa del departamento de Puy-de-Dôme.
 La Chapelle-Anthenaise, comuna francesa del departamento de Mayenne.
 La Chapelle-Aubareil, comuna francesa del departamento de Dordoña.
 La Chapelle-au-Mans, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 La Chapelle-au-Moine, comuna francesa del departamento de Orne.
 La Chapelle-au-Riboul, comuna francesa del departamento de Mayenne.
 La Chapelle-aux-Bois, comuna francesa del departamento de Vosgos.
 La Chapelle-aux-Brocs, comuna francesa del departamento de Corrèze.
 La Chapelle-aux-Chasses, comuna francesa del departamento de Allier.
 La Chapelle-aux-Choux, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 La Chapelle-aux-Filtzméens, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-aux-Lys, comuna francesa del departamento de Vandea.
 La Chapelle-aux-Naux, comuna francesa del departamento de Indre y Loira.
 La Chapelle-aux-Saints, comuna francesa del departamento de Corrèze.
 La Chapelle-Baloue, comuna francesa del departamento de Creuse.
 La Chapelle-Basse-Mer, comuna francesa del departamento de Loira Atlántico.
 La Chapelle-Bâton, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 La Chapelle-Bâton, comuna francesa del departamento de Vienne.
 La Chapelle-Bayvel, comuna francesa del departamento de Eure.
 La Chapelle-Bertin, comuna francesa del departamento de Alto Loira.
 La Chapelle-Bertrand, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 La Chapelle-Biche, comuna francesa del departamento de Orne.
 La Chapelle-Blanche, comuna francesa del departamento de Costas de Armor.
 La Chapelle-Blanche, comuna francesa del departamento de Saboya.
 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, comuna francesa del departamento de Indre y Loira.
 La Chapelle-Bouëxic, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-Caro, comuna delegada francesa del departamento de Morbihan.
 La Chapelle-Cécelin, comuna francesa del departamento de Mancha.
 La Chapelle-Chaussée, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-Craonnaise, comuna francesa del departamento de Mayenne.
 La Chapelle-d'Abondance, comuna francesa del departamento de Alta Saboya.
 La Chapelle-d'Alagnon, comuna francesa del departamento de Cantal.
 La Chapelle-d'Aligné, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 La Chapelle-d'Andaine, comuna francesa del departamento de Orne.
 La Chapelle-d'Angillon, comuna francesa del departamento de Cher.
 La Chapelle-d'Armentières, comuna francesa del departamento de Norte.
 La Chapelle-d'Aunainville, comuna francesa del departamento de Eure y Loir.
 La Chapelle-d'Aurec, comuna francesa del departamento de Alto Loira.
 La Chapelle-de-Bragny, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 La Chapelle-de-Brain, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-de-Guinchay, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 La Chapelle-de-la-Tour, comuna francesa del departamento de Isère.
 La Chapelle-de-Mardore, comuna delegada francesa del departamento de Ródano.
 Chapelle-des-Bois, comuna francesa del departamento de Doubs.
 La Chapelle-des-Fougeretz, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-des-Marais, comuna francesa del departamento de Loira Atlántico.
 La Chapelle-des-Pots, comuna francesa del departamento de Charente Marítimo.
 La Chapelle-de-Surieu, comuna francesa del departamento de Isère.
 La Chapelle-devant-Bruyères, comuna francesa del departamento de Vosgos.
 Chapelle-d'Huin, comuna francesa del departamento de Doubs.
 La Chapelle-du-Bard, comuna francesa del departamento de Isère.
 La Chapelle-du-Bois, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx, comuna francesa del departamento de Eure.
 La Chapelle-du-Bourgay, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.
 La Chapelle-du-Châtelard, comuna francesa del departamento de Ain.
 La Chapelle-du-Fest, antigua comuna francesa del departamento de Mancha.
 La Chapelle-du-Genêt, comuna delegada francesa del departamento de Maine y Loira.
 La Chapelle-du-Lou, comuna delegada francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-du-Lou-du-Lac, comuna nueva francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-du-Mont-de-France, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 La Chapelle-du-Mont-du-Chat, comuna francesa del departamento de Saboya.
 La Chapelle-du-Noyer, comuna francesa del departamento de Eure y Loir.
 La Chapelle-Enchérie, comuna francesa del departamento de Loir y Cher.
 La Chapelle-Engerbold, comuna delegada francesa del departamento de Calvados.
 La Chapelle-en-Juger, comuna delegada francesa del departamento de Mancha.
 La Chapelle-en-Lafaye, comuna francesa del departamento de Loira.
 La Chapelle-en-Serval, comuna francesa del departamento de Oise.
 La Chapelle-en-Valgaudémar, comuna francesa del departamento de Altos Alpes.
 La Chapelle-en-Vercors, comuna francesa del departamento de Drôme.
 La Chapelle-en-Vexin, comuna francesa del departamento de Valle del Oise.
 La Chapelle-Erbrée, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-Faucher, comuna francesa del departamento de Dordoña.
 La Chapelle-Felcourt, comuna francesa del departamento de Marne.
 La Chapelle-Forainvilliers, comuna francesa del departamento de Eure y Loir.
 La Chapelle-Fortin, comuna francesa del departamento de Eure y Loir.
 La Chapelle-Gaceline, comuna delegada francesa del departamento de Morbihan.
 La Chapelle-Gaudin, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 La Chapelle-Gaugain, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 La Chapelle-Gauthier, comuna francesa del departamento de Eure.
 La Chapelle-Gauthier, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 La Chapelle-Geneste, comuna francesa del departamento de Alto Loira.
 La Chapelle-Glain, comuna francesa del departamento de Loira Atlántico.
 La Chapelle-Gonaguet, comuna francesa del departamento de Dordoña.
 La Chapelle-Grésignac, comuna francesa del departamento de Dordoña.
 Chapelle-Guillaume, comuna francesa del departamento de Eure y Loir.
 La Chapelle-Hareng, comuna francesa del departamento de Eure.
 La Chapelle-Haute-Grue, comuna delegada francesa del departamento de Calvados.
 La Chapelle-Hermier, comuna francesa del departamento de Vandea.
 La Chapelle-Heulin, comuna francesa del departamento de Loira Atlántico.
 La Chapelle-Hugon, comuna francesa del departamento de Cher.
 La Chapelle-Hullin, comuna delegada francesa del departamento de Maine y Loira.
 La Chapelle-Huon, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 La Chapelle-Iger, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 La Chapelle-Janson, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-la-Reine, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 La Chapelle-Lasson, comuna francesa del departamento de Marne.
 La Chapelle-Launay, comuna francesa del departamento de Loira Atlántico.
 La Chapelle-Laurent, comuna francesa del departamento de Cantal.
 La Chapelle-Longueville, comuna nueva francesa del departamento de Eure.
 La Chapelle-lès-Luxeuil, comuna francesa del departamento de Alto Saona.
 La Chapelle-Marcousse, comuna francesa del departamento de Puy-de-Dôme.
 La Chapelle-Montabourlet, comuna francesa del departamento de Dordoña.
 La Chapelle-Montbrandeix, comuna francesa del departamento de Alto Vienne.
 La Chapelle-Monthodon, comuna delegada francesa del departamento de Aisne.
 La Chapelle-Montligeon, comuna francesa del departamento de Orne.
 La Chapelle-Montlinard, comuna francesa del departamento de Cher.
 La Chapelle-Montmartin, comuna francesa del departamento de Loir y Cher.
 La Chapelle-Montmoreau, comuna francesa del departamento de Dordoña.
 La Chapelle-Montreuil, comuna francesa del departamento de Vienne.
 La Chapelle-Moulière, comuna francesa del departamento de Vienne.
 La Chapelle-Moutils, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 La Chapelle-Naude, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 La Chapelle-Neuve, comuna francesa del departamento de Costas de Armor.
 La Chapelle-Neuve, comuna francesa del departamento de Morbihan.
 La Chapelle-Onzerain, comuna francesa del departamento de Loiret.
 La Chapelle-Orthemale, comuna francesa del departamento de Indre.
 La Chapelle-Palluau, comuna francesa del departamento de Vandea.
 La Chapelle-Pouilloux, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 La Chapelle-près-Sees, comuna francesa del departamento de Orne.
 La Chapelle-Rablais, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 La Chapelle-Rainsouin, comuna francesa del departamento de Mayenne.
 La Chapelle-Rambaud, comuna francesa del departamento de Alta Saboya.
 La Chapelle-Réanville, comuna delegada francesa del departamento de Eure.
 La Chapelle-Rousselin, comuna delegada francesa del departamento de Maine y Loira.
 Chapelle-Royale, comuna francesa del departamento de Eure y Loir.
 La Chapelle-Saint-André, comuna francesa del departamento de Nièvre.
 La Chapelle-Saint-Aubert, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-Saint-Aubin, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 La Chapelle-Saint-Étienne, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 La Chapelle-Saint-Florent, comuna francesa del departamento de Maine y Loira.
 La Chapelle-Saint-Fray, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 La Chapelle-Saint-Géraud, comuna francesa del departamento de Corrèze.
 La Chapelle-Saint-Jean, comuna francesa del departamento de Dordoña.
 La Chapelle-Saint-Laud, comuna francesa del departamento de Maine y Loira.
 La Chapelle-Saint-Laurent, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 La Chapelle-Saint-Laurian, comuna francesa del departamento de Indre.
 La Chapelle-Saint-Luc, comuna francesa del departamento de Aube.
 La Chapelle-Saint-Martial, comuna francesa del departamento de Creuse.
 La Chapelle-Saint-Martin, comuna francesa del departamento de Saboya.
 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, comuna francesa del departamento de Loir y Cher.
 La Chapelle-Saint-Maurice, comuna francesa del departamento de Alta Saboya.
 La Chapelle-Saint-Mesmin, comuna francesa del departamento de Loiret.
 La Chapelle-Saint-Ouen, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.
 La Chapelle-Saint-Quillain, comuna francesa del departamento de Alto Saona.
 La Chapelle-Saint-Rémy, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 La Chapelle-Saint-Sauveur, comuna francesa del departamento de Loira Atlántico.
 La Chapelle-Saint-Sauveur, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 La Chapelle-Saint-Sépulcre, comuna francesa del departamento de Loiret.
 La Chapelle-Saint-Sulpice, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 La Chapelle-Saint-Ursin, comuna delegada francesa del departamento de Cher.
 La Chapelle-Souëf, comuna francesa del departamento de Orne.
 La Chapelle-sous-Brancion, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 La Chapelle-sous-Dun, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 La Chapelle-sous-Orbais, comuna francesa del departamento de Marne.
 La Chapelle-sous-Uchon, comuna francesa del departamento de Saoina y Loira.
 Chapelle-Spinasse, comuna francesa del departamento de Corrèze.
 La Chapelle-sur-Aveyron, comuna francesa del departamento de Loiret.
 La Chapelle-sur-Chézy, comuna francesa del departamento de Aisne.
 La Chapelle-sur-Coise, comuna francesa del departamento de Ródano.
 La Chapelle-sur-Dun, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.
 La Chapelle-sur-Erdre, comuna francesa del departamento de Loira Atlántico.
 La Chapelle-sur-Furieuse, comuna francesa del departamento de Jura.
 La Chapelle-sur-Loire, comuna francesa del departamento de Indre y Loira.
 Chapelle-sur-Moudon, antigua comuna suiza del cantón de Vaud.
 La Chapelle-sur-Oreuse, comuna francesa del departamento de Yonne.
 La Chapelle-sur-Oudon, comuna francesa del departamento de Maine y Loira.
 La Chapelle-sur-Usson, comuna francesa del departamento de Puy-de-Dôme.
 La Chapelle-Taillefert, comuna francesa del departamento de Creuse.
 La Chapelle-Thècle, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 La Chapelle-Thémer, comuna francesa del departamento de Vandea.
 La Chapelle-Thireuil, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 La Chapelle-Thouarault, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 La Chapelle-Urée, comuna francesa del departamento de Mancha.
 Chapelle-Vallon, comuna francesa del departamento de Aube.
 La Chapelle-Vaupelteigne, comuna francesa del departamento de Yonne.
 La Chapelle-Vendômoise, comuna francesa del departamento de Loir y Cher.
 La Chapelle-Vicomtesse, comuna francesa del departamento de Loir y Cher.
 La Chapelle-Viel, comuna francesa del departamento de Orne.
 La Chapelle-Villars, comuna francesa del departamento de Loira.
 Chapelle-Viviers, comuna francesa del departamento de Vienne.
 La Chapelle-Yvon, comuna delegada francesa del departamento de Calvados.
 Antezant-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Charente Marítimo.
 Castelnaud-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Dordoña.
 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, comuna delegada francesa del departamento de Dordoña.
 Corpoyer-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Crécy-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
 Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges, comuna francesa del departamento de Alto Saona.
 Fays-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Aube.
 Flogny-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Yonne.
 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, comuna francesa del departamento de Dordoña.
 La Haute-Chapelle, comuna francesa del departamento de Orne.
 La Salle-et-Chapelle-Aubry, comuna francesa del departamento de Maine y Loira.
 Le Marais-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Calvados.
 Milon-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Yvelines.
 Neuve-Chapelle, comuna francesa del departamento de Paso de Calais.
 Saint-Aulais-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Charente.
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Aube.
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Saboya.
 Saint-Onen-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 Saulon-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Sully-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Loiret.
 Tourville-la-Chapelle, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.
 Vieille-Chapelle, comuna francesa del departamento de Paso de Calais.

Iglesia 
 La Chapelle (Iglesia), una iglesia bautista multisitio con sede en Montréal, Canadá.

Desambiguaciones 
 La Chapelle-Bâton
 La Chapelle-Blanche
 La Chapelle-Gauthier
 La Chapelle-Neuve
 La Chapelle-Saint-Sauveur
 Saint-Nicolas-la-Chapelle